Vassjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vassjön (Fryksände socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (1,04 km²)
Vassjön (Los socken, Dalarna), sjö i Ljusdals kommun,  (1,48 km²)
Vassjön (Silleruds socken, Värmland), sjö i Bengtsfors kommun och Årjängs kommun,  (1,01 km²)
Vassjön (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun, 
Vassjön (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (13,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn